Кугесьское  се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Чебоксарского района Чувашской Республики. Административный центр — посёлок Кугеси.

Географические данные 
Поселок Кугеси является центром Чебоксарского района ЧР и расположен в северной части республики на автомагистрали федерального значения М7 Нижний Новгород—Уфа, по которой проходит более 20 тысяч единиц транспорта в сутки. Кугесьское сельское поселение расположено в границах поселка городского типа Кугеси Чебоксарского района, в 12 км — от города Чебоксары.

В поселке насчитывается 160 многоквартирных домов и 800 подсобных хозяйств. Проживает 11800 человек. Территория поселения занимает 620 гектаров, на которых расположены 49 улиц, общей протяженностью 29,5 км. На территории сельской администрации расположены 80 предприятий, в том числе ОАО ПФ «Чебоксарскагропромтехсервис»,  ЗАО «Паха тере».

Организации 
 Администрация Чебоксарского района
 Станция по борьбе с болезнями животных
 ОАО ПМК «Водстрой»
 Пожарная часть-41
 ОАО «Связьинвестрой»
 Кугесьская школа-интернат 
 ООО ПКФ «Спейс»
 ООО ПСФ СУ-96
 ГОУ УКК
 ЗАО «Паха Тере»
 «Экология» по Чебоксарскому району
 Регистрационная палата
 Госучреждение по управлению сельскими лесами 
 ООО «Землемер»
 Столярный цех
 ГУП «Чувашагропромпусконаладка»
 МПП «Чебоксарскагропромхимия»
 ПМК «Кугесьская»
 ГУП «Чувашагрохимгаз»
 ОАО РСПМК-1
 ГУП ДЭУ-2
 МП «Зеленстрой»
 ПМК «Спецмонтажная»
 ООО «Березка-4»
 Чебоксарские северные электрические сети
 ПФ ЧАПТС

Ссылки 
 Информация о Кугесьском сельском поселении

Сельские поселения Чувашии
Муниципальные образования Чебоксарского района